Wyandotte bezeichnet
 Wyandotte, eine Hühnerrasse

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wyandotte (Indiana)
 Wyandotte (Kalifornien)
 Wyandotte (Kentucky)
 Wyandotte (Louisiana)
 Wyandotte (Michigan)
 Wyandotte (Oklahoma)

Wyandotte ist auch eine andere Schreibweise für die Wyandot, insbesondere für die Wyandotte Nation in Oklahoma

Siehe auch: Wyandot (Begriffsklärung)